Вописк Юлий Юл (Vopiscus Iulius Iullus) е име на:

 Гай Юлий Вописк Юл, консулски военен трибун през 408 и 405. цензор 393 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописк Юл (трибун 403 пр.н.е.), консулски военен трибун 403 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописк Юл (трибун 401 пр.н.е.), консулски военен трибун 401 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописки Юл, консулски военен трибун през 397, 388 и 379 пр.н.е.

Други:

 Вописк Юлий Юл, консул 473 пр.н.е.

Вижте също 
 Юлий Юл
 Вописк